Johann Christoph Schröther ist der Name folgender Personen:

 Johann Christoph Schröther der Ältere (1747–1822), deutscher Orgelbauer
 Johann Christoph Schröther der Jüngere (1774–1859), deutscher Orgelbauer